Trauerweide steht für:
 Trauerform, Weiden mit herabhängenden Zweigen
 Echte Trauerweide (Salix babylonica)
 die Form 'Tristis' der Silberweide, siehe Silber-Weide#Zuchtformen im Gartenbau
 eine Hybride aus Silber-Weide und Echter Trauerweide, siehe Echte Trauerweide #Hybriden
 Trauerweide (1918/1919), Serie von Gemälden von Claude Monet

Siehe auch: